Екатерина Вюртембергская (1783—1835) — дочь вюртембергского короля Фридриха I, жена вестфальского короля Жерома Бонапарта.
 Екатерина (1788—1819) — дочь российского императора Павла I, жена вюртембергскогого короля Вильгельма I.
Принцесса Екатерина Вюртембергская (1821—1898) — дочь вюртембергского короля Вильгельма I, мать вюртембергского короля Вильгельма II.